Аждархіди (†Azhdarchidae, від перського слова azhdar (), драконоподібна істота в перській міфології) — родина птерозаврів, відома в основному з пізнього крейдяного періоду, хоча один хребець, очевидно, від аждархідів, відомий також з ранньої крейди (пізній берріаський вік, близько 140 мільйонів років тому). Azhdarchidae були одні з найбільших відомих летючих тварин усіх часів, але також були знайдені представники меншого розміру з кішку. Спочатку вважався підродиною Pteranodontidae. Вони були одними з останніх відомих представників птерозаврів, які вижили, і були досить успішною групою з поширенням у всьому світі. До моменту масового вимирання в кінці крейди більшість сімейств птерозаврів, за винятком Azhdarchidae. У кількох аналізах деякі таксони, такі як Navajodactylus, Bakonydraco і Montanazhdarcho, були переміщені з Azhdarchidae в інші клади.

Опис 

Аждархіди характеризуються довгими ногами та надзвичайно довгою шиєю, що складається з подовжених шийних хребців, які мають круглу форму в поперечному перерізі. Більшість видів аждархід досі відомі в основному з їх характерних кісток шиї. Кілька аждархід відомі за досить цілими скелетами, включають Zhejiangopterus і Quetzalcoatlus. Аждархіди також відрізняються відносно великою головою і довгими списоподібними щелепами. Існує два основних типи морфологій аждархід: «туподзьобі» форми з коротшими та глибокими дзьобами й «тонкодзьобі» форми з довшими та тонкими щелепами.

Було припущено, що аждархіди були скімерами (водорізами), але подальші дослідження поставили під сумнів цю ідею, продемонструвавши, що аждархіди не мали необхідних пристосувань для способу життя як у водорізів, і що вони, можливо, вели більш наземне існування, подібне до сучасної лелеки та кромкач. Більшість великих аждархідних, ймовірно, харчувалися дрібною здобиччю, включаючи дитинчат, що нещодавно вилупились і дрібних динозаврів. Щелепа Alanqa може бути пристосуванням до дроблення молюсків та інших твердих продуктів.

Аждархіди, як правило, це птерозаври середнього та великого розміру, з найбільшим розмахом крил , але нещодавно було виявлено кілька невеликих видів. Інший аждархід, який на цей час не має назви, нещодавно виявлена в Трансільванії, може бути найбільшим представником родини, виявленої на цей момент. Цей безіменний екземпляр (палеонтологи прозвали його «Дракула»), який зараз експонується в Музеї динозаврів Альтмюльталь у Баварії, за оцінками, має розмах крил , хоча також відзначено схожість з аждархідою Hatzegopteryx.

Систематика 
Спочатку аждархіди були віднесені до близьких родичів Pteranodon через їх довгий беззубий дзьоб. Інші припускають, що вони більш тісно пов'язані з зубастими ктенохазматидами (до яких входять такі фільтратори, як Ctenochasma і Pterodaustro). В цей час широко заведено вважати, що аждархіди були тісно пов'язані з птерозаврами, такими як Tupuxuara і Tapejara.

Філогенез 
Найповнішу кладограму аждархідних надає Андрес (2021):

Під час аналізу Cretornis і Volgadraco були визначені як птеранодонти, тоді як Montanazhdarcho був визначений недалеко від Azhdarchidae.

Примітки 

Вимерлі родини плазунів
Azhdarchoidea
Птерозаври крейдового періоду
Плазуни крейдового періоду